Hapoel Haifa puede hacer referencia a:
Hapoel Haifa Football Club, equipo de fútbol israelí
Hapoel Haifa B.C., equipo de baloncesto israelí